Ninurta-ilaja – imię dwóch wysokich rangą asyryjskich urzędników:
 Ninurta-ilaja (gubernator Ahizuhiny) – asyryjski dostojnik, eponim w 837 i 801 r. p.n.e.
 Ninurta-ilaja (gubernator Nasibiny) – asyryjski dostojnik, eponim w 736 i 722 r. p.n.e.